Очередь:
 Очередь — определённый порядок в следовании или в движении чего-либо или кого-либо.
 Живая очередь
 «Очередь» — польская настольная игра.
 Очередь — в программировании.
 Очередь — быстрая серия выстрелов.
 «Очередь» — роман Владимира Сорокина.